Duchessa – donna che detiene il titolo nobiliare di duca, o moglie del duca
 Duchessa – ritratto di Francisco Goya del 1797
 Duchessa – personaggio del romanzo Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll
 Duchessa – personaggio del film di animazione della Disney Gli Aristogatti
 La duchessa – film del 2008 diretto da Saul Dibb

Pagine correlate 
Duchess